Wildhanf steht für:
  Wald-Bingelkraut (Mercurialis perennis), ein Wolfsmilchgewächs aus der Gattung der Bingelkräuter
 Beifußblättriges Traubenkraut (Ambrosia artemisiifolia), ein Korbblütler aus der Gattung der Traubenkräuter
 Cannabis sativa var. spontanea Vav. (vormals Cannabis ruderalis, „Verwilderter Hanf“), eine Varietät des Hanfgewächs Cannabis sativa, siehe Hanf (Art)